Суперлига 2004/2005 годов () — 65-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2004/2005
Албания
Албания
Спорт в Албании в 2004 году
2005 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005